Чахалян — армянская фамилия.
 Чахалян, Ваагн (род. 1981) — армянский общественно-политический деятель региона Самцхе-Джавахети, Грузия.
 Чахалян, Сурен Рафикович (род. 1972) — армянский футболист; тренер.